Charlotte Corday peut faire référence à :
 Charlotte Corday (1768-1793),  une personnalité de la Révolution française, connue pour avoir assassiné Jean-Paul Marat le  ;
 Charlotte Corday, un film muet français réalisé par Georges Denola, sorti en 1908 ;
 Charlotte Corday, un film muet allemand réalisé par Friedrich Zelnik, sorti en 1919 ;
 Charlotte Corday, un opéra en trois actes de Lorenzo Ferrero sur un livret italien de Giuseppe Di Leva, commandé par le Teatro dell'Opera di Roma pour le  anniversaire de la Révolution française ;
 Charlotte Corday, un téléfilm français de Henri Helman (2008).